Chlewiska (gemeente)
 Chlewiska (powiat Szydłowiecki)
 Chlewiska (powiat Siedlecki)
 Chlewiska (Groot-Polen)
 Chlewiska (Koejavië-Pommeren)
 Chlewiska (Lublin)
 Chlewiska (Subkarpaten)